Označení SMS Kaiser nesla v historii tři plavidla:

 SMS Kaiser (1860) – rakouská řadová loď
 SMS Kaiser (1874) – německá pancéřová fregata třídy Kaiser
 SMS Kaiser (1911) – německá bitevní loď třídy Kaiser